Кальтаніссетта — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Кальтаніссетта — провінція в Італії, у регіоні Сицилія.